Mecherzyńce (Macharyńce, Mecheryńce, , ):
 Mecherzyńce (his. Mecherzyńce Wołoskie) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie koziatyńskim, do 19 lipca 2020 centrum administracyjne silskiej rady
 Mecherzyńce (his. też Macharyńce albo Mecheryńce) – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, do 19 lipca 2020 centrum administracyjne silskiej rady w rejonie starokonstantynowskim 
 Mecherzyńce Dębowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim (od 19 lipca 2020), w hromadzie wiejskiej Samhorodok

Zobacz też 
 Macharynci – stacja kolejowa w pobliżu dawnych Mecherzyniec Wołoskich

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Strony ujednoznaczniające